Chan Kim (golfer) (1990), Amerikaans golfer
 Kim Chan, Chinees-Amerikaans acteur (1917-2008)